Susan B. Horwitz steht für:

 Susan Band Horwitz, (geb. 1937), Amerikanische Biochemikerin und Molekularpharmakologin
 Susan Beth Horwitz, (1955–2014), Amerikanische Informatikerin